Эдберт:

 Эдберт (ум. 768) — король Нортумбрии, правил в 737 — 758 годах.
 Эдберт I — сын Витреда, короля Кента.
 Эдберт II — сын Этельберта, стал править его владениями с 762 года.
 Эдберт III — король Кента (796—798).